Ammophila – genere di piante della famiglia delle Poaceae
Ammophila – genere di insetti imenotteri della famiglia degli Sphecidae